Marneffe steht für:

 Marneffe (Belgien), Ortsteil der Gemeinde Burdinne, Provinz Lüttich, Belgien
 Valérie Marneffe, Figur in Honoré de Balzacs Roman Die menschliche Komödie (La Comédie humaine)

Marneffe ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Marneffe (1866–1920), belgischer Maler
 Guillaume de Marneffe (?–1137), Graf, Ritter und Kreuzritter an der Seite von Gottfried von Bouillon
 Hubert Marneffe (1901–1970), französischer Arzt und Biologe